Middendorp (Bennebroek), een voormalige buitenplaats in Bennebroek gemeente Bloemendaal
 Middendorp (Emmen), een buurtschap in de gemeente Emmen in Drenthe
 Peter Middendorp, Nederlands schrijver
 Tom Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten